Lyroppia är ett släkte av kvalster. Lyroppia ingår i familjen Lyroppiidae. 

Lyroppia är enda släktet i familjen Lyroppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Lyroppia